Eredivisie (1968/1969) była 13. sezonem Eredivisie - rozgrywek o mistrzostwo Holandii w piłce nożnej. Liga skupiała 18 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna AFC Ajax. Nowym mistrzem Holandii został zespół Feijenoord Rotterdam. Tytuł króla strzelców zdobyli Dick van Dijk (FC Twente) oraz Ove Kindvall (Feijenoord Rotterdam), którzy zdobyli po 30 goli.

Tabela końcowa

Baraże o utrzymanie

Zobacz też 
 Eredivisie

Przypisy

Bibliografia 

1968 w piłce nożnej
1969 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Holandii
1969 w Holandii
1968 w Holandii